Nagchu (prefectuur), een prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio
Nagchu (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Nagchu
Nagchu (plaats), de hoofdplaats van het arrondissement en de prefectuur Nagchu